Rocky Mount kan syfta på:

 Rocky Mount, North Carolina
 Rocky Mount, Virginia